Sd.Kfz. 252, также известный как Sd.Kfz. 252 leichte Gepanzerte Munitionskraftwagen — немецкий полугусеничный бронетранспортёр времён Второй мировой войны, применявшийся во время Французской кампании.

Был построен на базе шасси Demag D7p. Шасси для них производили компании Demag в Руре и Büssing-NAG в Берлине. Было построено 413 бронетранспортёров данной модификации (июнь 1940 — сентябрь 1941), которые использовали до 1943 года для подвоза боеприпасов в батареях штурмовых орудий StuG III. 

Бронетранспортер имел закрытое сверху боевое отделение с двумя прямоугольными люками для двух членов экипажа. Внутри находилась радиостанция типа FuG 15 / FuG 16. Бронелисты были установлены под углами от 12 ° до 30 ° -45 °. Сзади располагались широкие двери для загрузки снарядов. Бронетранспортер мог перевозить 64 снаряда. В обязательном порядке он комплектовался одноосным небронированным прицепом Sd.Anh. 32, в котором размещалось еще 36 75-мм снарядов. В загруженном состоянии прицеп весил 780 кг.

Краткие характеристики 
 Размеры в мм: 4700 на 1950 на 1800.
 Масса: 5,73 т.
 Экипаж: 2 чел.
 Вооружение: MG-34.
 Скорость: 65 км/ч.
 Броня: 18 мм лобовая, 8 мм бортовая, кормовая и верхняя.

Производство 

Первые 54 Sd.Kfz. 252 изготовил завод Böhler в Капфенберге (Австрия). С января 1941 года производство было перенесено на Deutsche Werke в Киль. 

Первые 35 Sd.Kfz. 253 собрали на Wegmann в Мюнхене. С октября 1940 года производителем стал завод Böhler, изготовив 250 машин. После выполнения заказа он переключился на производство Sd.Kfz. 250.

Организационно-штатная структура 
Согласно штата K.St.N. 445 от 1 ноября 1939 года батарея штурмовых орудий должна была иметь 6 Sd.Kfz. 252, 5 Sd.Kfz. 253 и 3 Sd.Kfz. 251.

7 июля 1940 года был утвержден штат дивизиона штурмовых орудий K.St.N. 446 с 9 Sd.Kfz. 252 и 12 Sd.Kfz. 253.

Использование 
Использовались в штурмовых артбатареях под номерами 640, 659, 660 и 665 во время Французской кампании.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 World War 2 Vehicles

Бронетранспортёры Германии
Бронетранспортёры по алфавиту
Бронетранспортёры Второй мировой войны
Полугусеничные бронетранспортёры
Бронетехника Германии периода Второй мировой войны
Военная продукция Demag